Granado es el nombre común de la planta Punica granatum, pero también puede referirse a:

Botánica
 El nombre común de la planta Berberis vulgaris.
 El nombre común de la planta Punica protopunica. 

Lugares
 El Granado; municipio español de la provincia de Huelva, Andalucía.

Apellido
 Sebastián Granado, conquistador del Imperio Español;
 Santiago Granado, benefactor de la humanidad;
 Octavio Granado, político español;
 Alberto Granado, científico y escritor argentino;
 Félix Granado, actor español de cine, teatro y televisión;
 Javier del Granado, poeta laureado boliviano;
 Juan del Granado, político boliviano;
 Diego Granado, cocinero español de comienzos del siglo XVII;
 Carlos Osorio Granado, poeta, traductor, artista plástico y músico.

Personajes de ficción
 Granado Espada.